Skrót AAFL może oznaczać:
 All American Football League – profesjonalna liga futbolu amerykańskiego
 Auckland Australian Football League